Nom de dos maharajas de Baroda:
 Sayaji Rao I Gaikwar 1771 a 1774 i 1778 a 1792
 Sayaji Rao II Gaikwar 1819 - 1847